Амударьинская речная флотилия — формирование речных пограничных сторожевых катеров Комитета охраны государственной границы Республики Узбекистан.

Узбекистан является одной из двух «самых континентальных» стран мира (наряду с Лихтенштейном), которые не только не имеют выхода к морю, но и не граничат ни с одной выходящей к Мировому океану страной. Однако военно-морское освоение территории Средней Азии имеет длительную историю. В современный период речная флотилия Узбекистана, ставшего независимым государством, выполняет, главным образом, задачи противодействия наркотрафику и исламскому фундаментализму, препятствуя их проникновению в регион через границу с Афганистаном.

В различное время речная флотилия Узбекистана комплектовалась бронекатерами «Шмель» и «Гюрза».

В речной флотилии Узбекистана применяется система корабельных званий от матроса до капитана 1-го ранга.

Название формирования 
На текущий момент как в СМИ Узбекистана, так и в официальных источниках Республики Узбекистан отсутствуют какие-либо упоминания об официальном названии формирования пограничных сторожевых катеров Комитета охраны государственной границы, управление которого базируется в г. Термез.

В некоторых русскоязычных источниках встречается название данного формирования как Военно-речные силы Комитета охраны государственной границы Республики Узбекистан а также Флот Узбекистана, которое не встречается в публикациях СМИ Узбекистана и официальных релизах. Достоверно известно, что после распада СССР и при делении формирований бывших ВС СССР, Узбекистану отошла отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей, чьё управление дислоцировалось в г. Термез и которая ведёт свою историю от существовавшей ещё со времён Российской империи Амударьинской речной флотилии.

Формирования-предшественники 
Военно-морское освоение внутренних территорий Азии было развёрнуто Российской империей в ходе среднеазиатской кампании. С 1852 по 1883 год существовала Аральская флотилия Морского ведомства, корабли которой поднимались по реке Сырдарье. Новая морская флотилия, получившая такое же название, действовала на стороне РСФСР в ходе Гражданской войны (1919—1921), наряду с Амударьинской флотилией (1920—1921). Чуть позже, в 1922 году, функционировала Сырдарьинская флотилия.

После Великой Отечественной войны на Аральском море был создан особый дивизион кораблей (включённый в состав Каспийской флотилии), работа которого была связана, во-первых, с потенциальной поисково-спасательной поддержкой ракетных запусков с космодрома «Байконур», во-вторых, с деятельностью секретного бактериологического полигона советской армии на аральском острове Возрождения.

Пограничные военно-речные силы на реке Амударье в районе Термеза, непосредственно в регионе действия современной речной флотилии Узбекистана, были сформированы в 1923 году и тогда находились в ведении Главного политического управления (Амударьинский пограничный отряд судов ГПУ).

К моменту распада СССР охрану этого участка границы с Афганистаном осуществляла 22-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (войсковая часть 9873) Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР, с дислокацией управления бригады в г. Термез.

Учитывая также наличие советской, а впоследствии — российской военной базы «Койсары» на озере Иссык-Куль в Кыргызстане, присутствие военно-морских сил в Средней Азии следует считать явлением с длительной историей, несмотря на экзотический регион для их развёртывания.

История 
После обретения Узбекистаном независимости под его юрисдикцию перешли в том числе и речные части пограничных войск на Амударье. Для их личного состава были введены корабельные звания, аналогичные званиям Военно-морского флота СССР. От советских пограничных войск новой республике достались артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель». К началу 2000-х годов на боевом дежурстве ещё продолжали находиться три бронекатера этого проекта, однако их ресурс по длительности эксплуатации был практически исчерпан. Известно, что в это время суда подверглись капитальному ремонту с расчётом продлить их эксплуатацию ещё на 10—15 лет, однако насколько эффективным оказался этот ремонт, сведения отсутствуют.

Из-за устаревания техники Узбекистан предпринял модернизацию своей военной флотилии при поддержке Государственного департамента США по оказанию помощи в области экспортного контроля и безопасности границ (программа EXBS). Соединённые Штаты Америки выделили помощь Узбекистану на сумму в 5,6 млн $. Специально для флота Узбекистана были созданы двадцатипятиметровые речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза», проектирование и постройка которых производилась на Украине. Разработчиком проекта выступило казённое предприятие «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» в Николаеве, главным конструктором военных судов стал Сергей Кривко. Спроектированные катера были построены на заводе «Ленинская кузница» в Киеве. С помощью тяжёлого транспортного самолёта «Ан-124-100» украинской компании «Авиалинии Антонова» в Термез были перевезены катера «Джайхун» (борт № 01) и «Сайхун» (борт № 02). Головной катер «Джайхун» был доставлен в Узбекистан первым, в ноябре 2005 года. После этого США заявили о намерении поставить для речной флотилии страны ещё 14 патрульных катеров общей стоимостью 2,9 млн $.

Личный состав 
Военнослужащие в составе речной флотилии Узбекистана образуют корабельный состав () пограничных войск.

Комплектация речной флотилии Узбекистана матросами и старшинами производится по призыву, длительность срочной службы составляет 12 месяцев.

Корабельные звания 
В речной флотилии Узбекистана действует система корабельных званий, перенявшая систему званий ВМФ СССР. Все корабельные звания имеют соответствие в войсковых званиях. Однако, в отличие от войсковых званий, в корабельных званиях Узбекистана отсутствует высший офицерский состав, наивысшим среди них является звание капитана 1-го ранга.

Задачи 
Катера речной флотилии патрулируют 156-километровую границу с Афганистаном по реке Амударье, в их задачи входит, в том числе, противодействие перевозу наркотиков, контрабанде, незаконной миграции. Кроме того, речная флотилия Узбекистана призвана сдерживать проникновение в регион исламского фундаментализма.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Константин Чуприн. Флот Узбекистана: вчера, сегодня, завтра, 25.02.10
 22-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей

Вооружённые силы Узбекистана
Узбекистан
Военно-морские силы стран, не имеющих выхода к морю